Jenter ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Jenter (1930–2012), deutscher Volleyball-Trainer
 Jörg Jenter (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Goldschmit-Jentner (1890–1964), deutscher Biograph und Essayist